Rambo III, filme de 1988.

Jogos eletrônicos
 Rambo III (jogo de arcade)
 Rambo III (Master System)
 Rambo III (Mega Drive)
 Rambo III (jogo eletrônico de 1989), lançado para o Atari, Amiga, Spectrum, Commodore 64 e Amstrad CPC